Christian Menn (* 3. März 1927 in Meiringen; † 16. Juli 2018 in Chur) war ein Schweizer Bauingenieur. Er war Professor an der ETH Zürich und gilt als einer der bedeutendsten Schweizer Ingenieure und Brückenbauer seiner Zeit.

Leben 
Christian Menn entstammte einer Familie aus Graubünden; sein Vater Simon Menn war ebenfalls Bauingenieur. In Chur besuchte er bis 1946 das Kantonale Gymnasium. Danach begann er das Studium des Bauingenieurwesens an der ETH Zürich, das er 1950 mit dem Diplom abschloss. Anschliessend war er bei zwei Büros in Chur und Zürich sowie einer Bauunternehmung in Bern als Ingenieur angestellt. Von 1953 bis zu seiner Promotion 1956 war er als Assistent an der ETH Zürich bei Professor Pierre Lardy tätig. Im Folgenden sammelte er nochmals praktische Erfahrung, bei der Bauunternehmung Société Dumez in Paris und einem Ingenieurbüro in Bern.

1957 gründete Menn in Chur sein eigenes Ingenieurbüro. In den nächsten 14 Jahren projektierte er mit seinem Büro weltweit über 100 Brücken, davon über 80 im Kanton Graubünden. Insbesondere seine Bogenbrücken, wie z. B. die Naninbrücke bei Mesocco mit 112 m Spannweite in der Südrampe der San Bernardino Passstrasse, stehen in der Tradition seines bedeutenden Landsmannes Robert Maillart. 1970 gewann Menn zusammen mit seinen Kollegen Emch+Berger aus Bern den Wettbewerb um die Felsenaubrücke Bern, eine 1116 Meter lange Autobahnbrücke. Das Bauwerk hat maximale Stützweiten von 144 Meter und wurde als einzelliger Spannbetonhohlkasten im Freivorbau errichtet.

Menn folgte 1971 einem Ruf auf die Professur für Baustatik und Konstruktion an der ETH Zürich, die er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1992 innehatte. In dieser Zeit entwarf er unter anderem die spektakuläre 678 Meter lange Ganterbrücke am Simplonpass, die eine Hauptöffnung mit 174 Meter Spannweite aufweist. Danach war er als beratender Ingenieur tätig und entwickelte Brückenentwürfe, wie für die Sunnibergbrücke bei Klosters, die Leonard P. Zakim Bunker Hill Memorial Bridge in Boston oder eine Schrägseilbrücke über den Grimselsee im Berner Oberland. Er beriet bei Brückenprojekten weltweit und war Jurymitglied bei nationalen und ausländischen Wettbewerben.

Ehrungen und Preise 
 1982: Fritz-Schumacher-Preis
 1990: Freyssinet-Medaille der Fédération internationale du béton
 1996: Ehrendoktorwürde der Universität Stuttgart
 1997: John A. Roebling Medal, Engineer's Society of Western Pennsylvania
 1998: Carl-Friedrich-Gauß-Medaille der Braunschweigischen Wissenschaftliche Gesellschaft
 2002: Ingenieurbau-Preis für die Sunnibergbrücke
 2003: ACEC American Council of Engineering Companies, Grand Award for excellence in engineering and architectural concept
 2007: Bridge Design Award 2007, New York City Bridge Conference
 2009: International Award of Merit in Structural Engineering
 Ehrenmitgliedschaft des Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein SIA

Bauwerke 
 1959: Crestawaldbrücke, Sufers
 1960: Letziwaldbrücke, Avers
 1962: Rheinbrücke, Bad Ragaz
 1962: Rheinbrücke Tamins (Reichenaubrücke), Tamins
 1966: Viamalabrücke
 1968: Cascellabrücke und Naninbrücke, Mesocco
 1970: Bündner Kantonsschule, Chur (Architekt: Max Kasper)
 1975: Felsenauviadukt, Bern
 1980: Ganterbrücke, Brig
 1989: Pont de Chandoline, Sion
 1999: Sunnibergbrücke, Klosters

Ehemalige Mitarbeiter 
 Jürg Buchli

Publikationen 
 Stahlbetonbrücken. Springer-Verlag, Wien 1990, ISBN 3-211-82115-5.

Literatur 
 Caspar Schärer, Christian Menn (Hrsg.): Christian Menn. Brücken. (Text Deutsch und Englisch.) Scheidegger & Spiess, Zürich 2015, ISBN 978-3-85881-455-5.
 Thomas Vogel, Peter Marti (Hrsg.): Christian Menn – Brückenbauer. 2., ergänzte Auflage. vdf Hochschulverlag, Zürich 2009, ISBN 978-3-7281-3137-9 (= Gesellschaft für Ingenieurbaukunst. Band 3).
 David P. Billington: The Tower and the Bridge. Basic Books, New York 1983, ISBN 978-0-691-02393-9.

Weblinks 

 
 
 
 Website von Christian Menn
 Jürg Conzett: Nachruf auf Professor Christian Menn. August 2018.

Einzelnachweise 

Brückenbau-Ingenieur
Hochschullehrer (ETH Zürich)
Träger der Carl-Friedrich-Gauß-Medaille
Ehrendoktor der Universität Stuttgart
Mitglied der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft
Schweizer
Geboren 1927
Gestorben 2018
Mann